Poppenhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Poppenhausen, Bayern – en ort och kommun i Landkreis Schweinfurt, 
 Poppenhausen (Wasserkuppe) – en ort och kommun i Landkreis Fulda,